Dos diferentes clases de minadores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 La Clase Sokuten de 1920, activos desde 1920 hasta 1960, compuesta por los:
 Sokuten
 Nastushima
 Toshima
 Kuroshima
 Ashizaki
 Katoku
 Entō
 Kurokami
 Katashima
 Enoshima
 Ninoshima
 Kurosaki
 Washizaki

 La Clase Sokuten de 1938, activos desde 1938 hasta 1960, compuesta por los:
 Sokuten
 Shirakami
 Naryū
 Kyosai
 Ukishima
 Hirashima
 Hōko
 Ishizaki
 Takashima
 Saishū
 Niizaki
 Yurijima
 Nuwajima
 Maeshima
 Ajiro